South West Cape ist der Name folgender Kaps:

 South West Cape (Auckland Island), Kap auf Auckland Island, Neuseeland
 South West Cape (Stewart Island), Kap auf Stewart Island/Rakiura, Neuseeland
 South West Cape (Tasmanien), Kap auf Tasmanien, Australien